Le Grand Défi est le cinquième tome du roman Rédemption de David Brin.
 Le Grand Défi est le  premier album de bande dessinée de la série Michel Vaillant, paru en 1959.
 Le Grand Défi (Ercole, Sansone, Maciste e Ursus gli invincibili) est un film de Giorgio Capitani, sorti en 1964.
 Le Grand Défi (Hennessy) est un film de Don Sharp, sorti en 1975.
 Le Grand Défi (Hoosiers) est un film de David Anspaugh, sorti en 1986.